Marsvin kan hentyde til flere artikler:
 Marsvin (gnaver) – en gnaver.
 Marsvin (hval) – en hval.
 Marsvin-familien – en dyrefamilie af hvaler.
 Marsvin (adelsslægt) – en uddød dansk adelsslægt
 Marsvin (sejlbåd) – en sejlbåd i samme serie som Grinde og Kaskelot